Обсада на Белград може да се отнася за:
 Обсада на Белград (1440)
 Обсада на Белград (1456)
 Обсада на Белград (1521)
 Обсада на Белград (1688)
 Обсада на Белград (1717)
 Обсада на Белград (1788)

Белград
История на Белград